METO bezeichnet:
 kurz die Central Treaty Organization

Meto ist der Familienname von
 Agim Meto (* 1986), afghanischer Fußballspieler

Abkürzung